

Ismertető 

Abruzzi új helyzetében igen rosszul érzi magát  Philly Falzone támogatásának elvesztése és a szökés veszélybe kerülése miatt. Igyekszik meggyőzni Michaelt, hogy már nem érdekli Fibonacci, csak kijutni szeretne, mielőtt megölik odabent. Michael ráveszi, hogy szervezzen találkozót Philly és közte. Michael a feleségét is mozgósítja.

Amikor Golyó végre egyedül marad az őrök volt pihenőszobájában, kevés keresgélés után megtalálja a lyukat.

Kellerman társának, Hale-nek egyre kevésbé tetszik a helyzet, amibe kerültek és jól láthatóan szeretne kikerülni belőle. Kellerman válasza annyi, hogy ha így folytatja, ő is egy golyót fog kapni. Az alelnökasszony egy új társat küld hozzájuk, Quinnt, aki állítólag jó problémamegoldó. Hamar kiderül, hogy együttműködésre nincsen lehetőség, így Quinn ügynök egyedül indul Veronicáék házához.

A Phillyvel való találkozáskor láthatjuk, amint Michael pénzt próbál kizsarolni Phillytől, azonban Abruzzi közbelép, és fényképpel bizonyítja, hogy a társai Veronica nyomában vannak, tehát jobb, ha Michael elárulja Fibonacci hollétét. Így is történik, ezért cserébe Philly kiutalja a pénzt Bellicknek. Ezután már Abruzzi kérheti a Bellickkel adódott nézeteltérés rendezését, amelynek eredményeként visszakapja a felügyeletet a börtönmunka felett.

Kellerman személyesen igyekszik meggyőzni az alelnöknőt, hogy hiba volt Quinnt bevonni. Ezalatt az új ügynök felkeresi Veronica volt vőlegényét és biztosítási ügynöknek kiadva magát bejut a lakásába, ahol megöli, majd a számítógépe segítségével Veronicáék nyomára jut.

Philly bandája a Michaeltől kapott címen lévő kanadai házat készül ostromolni, azonban a rendőrség elfogja őket. Eközben Fibonacci valahol egész máshol nyugodtan éli életét. Abruzzi örül a vetélytárs kiiktatásának, azonban láthatóan nem tett le Fibonacci megtalálásáról, így biztosítékként elteszi a korábban Michaeltől kapott képet Veronicáról.

Golyó megjelenik a lyuk körüli munkálatoknál, majd miután egyértelművé tette, hogy tud a lyukról, Michael kénytelen bevenni a csapatba.

Nick és Veronica kiderítik, hogy Steadmen cégénél nagy mennyiségű pénz volt, annak ellenére, hogy a cég szinte semmit sem csinált. Feltételezik, hogy a pénz az alelnöknő politikai karrierjét hivatott megalapozni.

Quinn megérkezik az erdei házhoz.

A szökés epizódjai